Świerkocin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Świerkocin, village de la voïvodie de Lubusz
 Świerkocin, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Świerkocin, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie